

Rosa

Staff 
Allenatore:  Riccardo Tempestini
Allenatore in seconda:  Claudio Patrone
Medico sociale:  Alfredo Delpino
Preparatore atletico:  Francesco Rizzo

A.S.D. Pro Recco